Hehenwarter ist der Familienname folgender Personen:

 Ekkehard Hehenwarter (1920–2014), österreichischer Geologe
 Stefan Hehenwarter (* 1995), österreichischer Triathlet